Europese weg 87, een Europese weg
E87 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten
BMW E87, Eerste generatie BMW 1 serie